Завршница Европског првенства у кошарци 2015. ће почети 12. септембра 2015. утакмицама осмине финала и завршена финалном утакмицом 20. септембра 2015. Прва четири тима из сваке групе ће се пласирати у осмину финала. Све утакмице ће бити игране у Арени Пјер Мароу у Лилу, Француска.

Тимови који су се квалификовали

Преглед

Осмина финала

Летонија — Словенија

Грчка — Белгија

Шпанија — Пољска

Француска — Турска

Хрватска — Чешка

Србија — Финска

Израел — Италија

Литванија — Грузија

Четвртфинале

Шпанија — Грчка

Француска — Летонија

Србија — Чешка

Италија — Литванија

Бараж квалификације за олимпијаду

Грчка — Летонија

Чешка — Италија

Утакмица за седмо место

Полуфинале

Шпанија — Француска

Србија — Литванија

Утакмица за треће место

Финале

Спољашње везе 

 Званичан сајт Европског првенства 2015.

Завршница